MGS est un sigle qui peut désigner :

 Metal Gear Solid, un jeu vidéo sorti en 1998
 Metal Gear Solid, la série dont est issue le jeu précédemment cité.
 Metal Gear Solid, film inspiré du jeu vidéo.
 Mars Global Surveyor, une mission spatiale du centre JPL de la NASA destinée à étudier depuis l'orbite l'atmosphère, la surface et la structure interne la planète Mars ;
 Le Micromania Game Show, le plus grand salon de jeux vidéo en France.
 Mesure globale de soutien, une estimation économique calculée par et servant de base aux négociations de l'OMC
 Modèle général de simulation, un langage informatique destiné à la modélisation et la simulation de systèmes dynamiques à structures dynamiques.
 La formule brute du sulfure de magnésium (MgS)